Frauental oder Frauenthal heißen folgende geographischen Objekte:

 Frauental an der Laßnitz, Gemeinde in der Steiermark

 Frauental (Creglingen), Ortsteil der Stadt Creglingen, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Frauenthal (Erftstadt), Ortsteil der Stadt Erftstadt, Rhein-Erft-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Frauenthal (Mengkofen), Ortsteil der Gemeinde Mengkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Frauenthal (Weiding), Einöde der Gemeinde Weiding, Landkreis Cham, Bayern

 Frauental (Gemeinde Kleinzell), Ortsteil der Gemeinde Kleinzell, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich

 Pohled, Gemeinde im Okres Havlíčkův Brod, Tschechien

Bauten: 
 Kloster Frauental, Kloster in Creglingen, Deutschland
 Kloster Frauenthal, Kloster in Cham, Kanton Zug
 Schloss Pohled, ehemaliges Kloster Der Lieben Frauen Tal in Böhmen
 Schloss Frauental, ein Schloss in der Steiermark

Frauenthal ist der Familienname folgender Personen:

 Jenny Frauenthal (um 1850–nach 1902), deutsche Theaterschauspielerin
 Rosa Frauenthal (1852–1912), deutsche Theaterschauspielerin, siehe Rosa Keller-Frauenthal

Frauenthal, Weiteres:

 Frauenthal Holding,  europäischer Mischkonzern